Информацио́нная систе́ма обеспе́чения градострои́тельной де́ятельности (ИСОГД) — организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. Включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт.

Предыстория ИСОГД 
ИСОГД созданы на базе Государственного градостроительного кадастра (ГГК). Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с изменениями), в целях создания ИСОГД, сведения ГГК в объёме, необходимом для ведения ИСОГД, подлежали передаче в органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов в срок до 1 июля 2006 года.

Ведение ГГК регулировалось следующими нормативными актами:
 главой XI «старого» Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ;
 постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 856 «О ведении государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности в Российской Федерации»;
 сводом правил СП 14-101-96 Примерное положение о службе градостроительного кадастра субъекта Российской Федерации, города, района (от 28 октября 1996 года);
 СНиП 14-01-96 Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации (постановление Минстроя России от 28 октября 1996 года № 18-75);
 пунктом 2.22 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утверждённой приказом Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150).

==

Правовые основы ведения ИСОГД 
Правовые основы ведения ИСОГД на уровне федерального законодательства:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации (Глава 7. Информационное обеспечение градостроительной деятельности);
 Пункт 15 статьи 15, пункт 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
 Абзац 3 пункта 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждённого постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 487 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» (с изменениями);
 Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" 
 Постановление Правительства РФ от 28.09.2020 N 1558 "О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации"

Назначение ИСОГД 
Целью ведения ИСОГД муниципальных районов, городских округов является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц актуальными и достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Состав сведений ИСОГД

Основные разделы ИСОГД 
Согласно частям 5 и 6 Положения об информационном обеспечении градостроительной деятельности, утверждённого постановлением Правительства РФ от 9 июня 2006 года № 363 ИСОГД включает в себя следующие основные разделы:
 Раздел I — Документы территориального планирования РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
 Раздел II — Документы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся территории муниципальных образований;
 Раздел III — Документы территориального планирования муниципальных образований и материалы по их обоснованию;
 Раздел IV — Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений;
 Раздел V — Документация по планировке территории муниципального образования;
 Раздел VI — Изученность природных и техногенных условий;
 Раздел VII — Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
 Раздел VIII — Застроенные и подлежащие застройке земельные участки;
 Раздел IX — Геодезические и топографические материалы.

Уровни ведения ИСОГД 
Практически сразу после принятия «нового» Градостроительного кодекса РФ в 2004 году, экспертному сообществу стало понятно, что для эффективного управления развитием территорий городов и регионов необходимы региональные и федеральные информационные системы в области градостроительства.

В настоящее время Градостроительный кодекс РФ предусматривает ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности только на двух уровнях управления:
 на федеральном уровне — в виде Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) (согласно ст. 57.1 Градостроительного кодекса РФ);
 на уровне городских округов и муниципальных районов, которые обязаны вести ИСОГД (согласно п. 1 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ и Федеральному закону № 131-ФЗ о МСУ).

Тем не менее, информационное обеспечение градостроительной деятельности также может осуществляться на следующих уровнях управления:
 на региональном уровне — в региональных градостроительных информационных системах, которые регулируются региональными законами и нормативными актами;
 на уровне городских и сельских поселений, уполномоченных исполнять функции в сфере градостроительства, в случае принятия региональных или муниципальных нормативных актов уполномочивающих городские или сельские поселения вести ИСОГД;
 на уровне юридических и физических лиц, которые являются участниками градостроительной деятельности и которые решили создавать и вести свои информационные системы, помогающие им осуществлять градостроительную деятельность.

Федеральный уровень ведения ИСОГД 
«Новый» Градостроительный кодекс принятый в 2004 году до 2011 года исключал ведение ИСОГД на федеральном уровне и устанавливал обязательность ведения ИСОГД только на муниципальном уровне (а именно, на уровне городских округов и муниципальных районов).

Изменением в Градостроительный кодекс от 20 марта 2011 г. введена новая статья № 57.1, которая определяет Федеральную государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП).

Оператором ФГИС ТП является Министерство экономического развития Российской Федерации (с 26 декабря 2014 года по настоящее время).

Региональный уровень ведения ИСОГД 
Повсеместное ведение региональных ИСОГД в настоящее время Градостроительным кодексом РФ пока не предусмотрено. Однако, это не ограничивает субъекты Российской Федерации самостоятельно принимать нормативные акты регулирующие создание и ведение ИСОГД регионального уровня.

Согласно пункту 4 Перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации, подлежащих разработке в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002—2010 годы)» на 2008 год, утверждённому приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 24 марта 2008 года № 34, Минэкономразвитию России было поручено создать типовое программно-технического решение региональной информатизации: «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

Согласно пункту 22 распоряжения Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 2564-р «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 г.» (с изменениями и дополнениями), заинтересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (входящих в ЦФО) должны до 2020 года включительно ежегодно (в IV квартале) направлять в Минстрой России правовые акты субъектов Российской Федерации и доклад о «Внедрении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа».

Регионы, которые ведут ИСОГД регионального уровня:
 Республика Башкортостан (распоряжение Правительства Республики Башкортостан №1009-р от 17 сентября 2019 года, постановление Правительства Республики Башкортостан №406 от 9 июля 2020 года - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан)
 Белгородская область;
 Волгоградская область (Региональная информационная система обеспечения территориального планирования и развития Волгоградской области);
 Калининградская область;
 Калужская область (Региональный комплекс обеспечения градостроительной деятельности Калужской области);
 Московская область (постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1200/52 «О ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области»);
 Оренбургская область (Региональная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области);
 Тюменская область;
 Ярославская область (Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» (с изм.) — статья 15. Информационный банк данных градостроительной деятельности Ярославской области);
 некоторые иные.

Пунктом 88 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год была предусмотрена подготовка законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части создания региональных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности)».

Ведение ИСОГД юридическими и физическими лицами 
Юридические лица (коммерческие, научные, общественные организации, проектные, изыскательские, строительные и иные организации) и физические лица являются участниками градостроительной деятельности. Действующая редакция Градостроительного кодекса не регулирует, но и не ограничивает юридических и физических лиц создавать и вести свои информационные системы, помогающие им осуществлять градостроительную деятельность.

В частности, к таким градостроительным информационным системам, которые могут самостоятельно вести юридические и физические лица, относятся современные системы класса BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — информационное моделирование здания.

Предоставление сведений ИСОГД 
Сведения ИСОГД являются открытыми и общедоступным, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. Орган, ведущий ИСОГД, обязан предоставлять сведения из системы по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

Предоставление сведений ИСОГД осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за предоставление сведений устанавливается Правительством РФ и составляет:
 за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД (городского округа, муниципального района) — 1 000 рублей;
 за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД (городского округа, муниципального района) — 100 рублей.

Пользователи сведений ИСОГД 
Основными пользователями сведений ИСОГД являются:
 Органы государственной власти;
 Главы муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, администрации муниципальных образований имеют доступ к сведениям, необходимым для реализации их полномочий;
 Органы архитектуры и градостроительства муниципальных районов и городских округов — ведут и актуализируют сведения в системе и контролируют текущее состояние градостроительной деятельности;
 Юридические и физические лица — инвесторы и застройщики. Имеют доступ к сведениям, необходимым для оценки инвестиционной привлекательности территории и принятия решений о застройке и возможности использования свободных земельных участков.
 Жители муниципального образования нуждаются в доступе к документам по развитию территории, к информации, имеющей особую социальную значимость, в целях реализации и защиты своих конституционных прав и свобод, в том числе, осуществления индивидуального жилого строительства, оформления прав на земельные участки и объекты капитального строительства.

Тиражируемые АИСОГД 
Автоматизированные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) могут разрабатываться и внедряться:
 либо (как в большинстве случаев) на договорной конкурсной основе при содействии компаний-разработчиков информационных систем и компаний-системных интеграторов;
 либо самостоятельно операторами ИСОГД — муниципалитетами или их подведомственными организациями (как, например, автоматизированные системы ГГК—ИСОГД города Москвы разработаны и внедрены самостоятельно Службой градостроительного кадастра города Москвы—ИАЦ УГИ).

См. также 
 Кадастр
 Кадастровый номер
 Земельный кадастр
  BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — Информационное моделирование здания

Ссылки 
 Береговских А. Н. Предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ. Цель — создание трехуровневой информационной системы обеспечения градостроительной деятельности — http://www.gisa.ru/57060.html?searchstring=Трехуровневая__ИСОГД
 Береговских А. Н. Информационное обеспечение градостроительной деятельности в России. Предложения по приведению ИСОГД к трехуровневому виду // Управление развитием территорий. — 2009. — № 2 — http://www.gisa.ru/55235.html?searchstring=ИСОГД 
 Береговских А. Н. Информационно-аналитические системы управления градостроительным развитием территории http://www.itpgrad.ru/index.php/article/50-2009-03-19-05-42-21?template=beez
 Тарарин А. М., Карандеева М. В., Сухарева О. А. Информационное обеспечение градостроительной деятельности: учебное пособие — http://www.nngasu.ru/gis/files/up_isogd.pdf
 Железобетонная ФГИС — https://web.archive.org/web/20110714023919/http://rospil.info/corruption-case/949
 Информационные ресурсы России — Об ИСОГД http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2006/number_4/number_4_4/number_4_4469/ 
 Залешина М. В. Информационные технологии в градостроительстве: вчера, сегодня, завтра — http://terraplan.ru/arhiv/57-3-33-2011/986-664.html
Е.Г. Мамышева, А.Е. Загоруйко Обзор технологических платформ для формирования ИСОГД

Примечания 

Градостроительство
Геоинформационные системы
Цифровая экономика
Электронное правительство России